Depresión Litoral es un término similar a Llanura costera o Llanura litoral.

Entre la más conocidas se encuentran:
 Depresión Litoral Catalana, en la costa de Cataluña. 
 Depresión Litoral Murciana, en la costa del Mar Menor.